13-я параллель — воображаемая линия на поверхности Земли:
 13-я параллель северной широты
 13-я параллель южной широты

См. также 
 13-й меридиан